Лос Васкез има више значења:

 Лос Васкез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Васкез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Васкез (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Васкез (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Васкез (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Васкез, Лас Каситас (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Васкез (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Васкез (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Васкез (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Васкез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Васкез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Васкез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Васкез (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику